Cet article fait partie de l'univers du manga Gantz.

Les  de Gantz sont les ennemis des Gantzers, le manga représente donc leur affrontement sous forme de chasse, où les Gantzers ont des informations sur leurs ennemis, un périmètre de chasse et des armes pour les éliminer. Malgré leur simples rôles de cibles à abattre, les Aliens possèdent généralement leur propre psychologie et ils ne semblent pas vraiment de simples créatures décérébrés juste bonnes à tuer. D'ailleurs, les Aliens semblent être les vraies victimes dans le manga (alors qu'ils sont présentés comme étant les principaux méchants), en effet, les Aliens paraissent être pacifiques de prime abord, puis révèlent leurs côtés agressifs lorsque les Gantzers viennent les attaquer, mais jamais ils ne sont les premiers à donner l'offensive.

Il semblerait que pour chaque nouvelle mission, une nouvelle race d'Alien constitue l'ennemi. D'où viennent-ils, pourquoi sont-ils les ennemis de Gantz, cela reste encore à découvrir, mais certains semblent connaitre personnellement les Gantzers et leur objectif.

Alien-Poireau 
Le premier Alien que les Gantzers ont pour but de tuer. Celui que montre Gantz ressemble à un petit garçon vert (avec une coupe de cheveux ressemblant effectivement à un poireau). Comme son nom l'indique, il mange en permanence des poireaux mais semble loin d'être un être dangereux, il préfère d'ailleurs la fuite à l'affrontement et est donc rapidement tué par les Gantzers.

Le deuxième Alien, qui semble être le père du précédent, est lui, bien plus dangereux. C'est un colosse de plus de deux mètres de haut, extrêmement résistant et fort (il encaisse un chargeur de pistolet et reçoit une voiture de plein fouet sans être blessé). De plus, comme son fils, il possède des griffes dactyles qui émergent donc de ses doigts, mais contrairement à celles de son (supposé) enfant, celles-ci font une trentaine de centimètres de longs chacune, ce qui le rend véritablement meurtrier.

Nishi l'élimine en l'envoyant au ciel, après que Kurono ait fait la majeure partie du combat, récupérant les 3 points qu'il vaut.

Alien-Tanaka 
Ceux-ci sont donc les seconds adversaires de Gantz et ressemblent à d'énormes oiseaux. Vu qu'ils ne peuvent respirer à l'air libre, ils se protègent en s'enfermant dans des corps artificiels ayant l'apparence d'un chanteur nommé . Ils ne sont pas agressifs mais le deviennent s'ils se sentent en danger ou insultés. Les Tanaka peuvent voler (ou plutôt planer) sur de courtes distances, mais surtout, ils semblent capables d'utiliser le son comme arme, attaquant les centres nerveux de leurs ennemis grâce à de violentes ondes sonores, contre lesquelles même la combinaison des Gantzer n'offre que peu de résistance. Ces ondes sont plus puissantes si plusieurs Tanaka allient leurs forces. Ils valent 5 points chacun. Kurono en tue plus ou moins accidentellement six, et les autres sont tués par Kato et les autres Gantzers.

Le Boss est un gigantesque oiseau, qui respire grâce à des bonbonnes situées sur son dos, ce qui lui permet de se passer d'armure. Il peut librement voler et ses armes sont ses énormes griffes. Les 8 points qu'il vaut sont obtenus par Kurono qui l'explose en plein vol.

Alien-Bouddha 
Bien plus nombreux et puissants que leurs prédécesseurs, ils sont comme leur nom l'indique, situés dans un temple.

Les premiers Aliens sont trois Géants : deux gardiens Niō de cinq mètres de haut qui manipulent le vent et un Bouddha gigantesque (plus de vingt mètres). Ils sont très résistants et forts, en particulier le Bouddha qui peut se régénérer. Le Gantzer surnommé Sniper tue un des gardiens, Kurono tue les deux autres.

Le reste des ennemis sont des statues de tailles humaines, certes peu résistantes (bien que faites de métal), mais présentes en grand nombre (une vingtaine environ). Chacune possède son style de combat, à mains nues, à la lance, à l'épée, etc. Ils sont tués par les Gantzers sans trop de difficultés.

Le Boss est une statue de la déesse de la Miséricorde, nommé Kannon aux Mille Bras, qui reste clairement un des Aliens les plus puissants vus à ce jour (on ne sait pas sa valeur, mais probablement plus de 75 points) et massacrera la plupart des Gantzers de la mission. Il possède une dizaine de bras, des épées extrêmement tranchantes, un laser qui sort d'une lanterne, à même de trancher la combinaison, une gourde qui contient un acide très corrosif tout aussi puissant et enfin, un petit disque rituel, qui le régénère instantanément s'il est blessé (et cela tant que le disque lui-même est intact). Cette régénération est telle que même pulvérisé en plusieurs morceaux, il est encore en mesure de survivre. Le Boss est capable de devenir plus intelligent en mangeant des cerveaux, il deviendra de ce fait le  alien à entamer un dialogue avec les Gantzers, ici avec Kâto. Sa vraie apparence n'est dévoilée seulement quand la statue est trop endommagée (on se rend alors compte que cette statue n'était qu'une armure). Sa véritable apparence est celle d'un lézard humanoïde avec six bras très rapides. Il est à l'origine de la mort de quasiment tous les Gantzers : Sei parvient à détruire le disque avant de mourir et Kato le met en pièces (ce qui provoquera l'entrée en scène du lézard) mais est tué par sa queue pointue, laissant Kurono, grièvement blessé et mit à l'abri durant l'affrontement, seul survivant de cette mission.

Alien-Minus 
Ces petits Aliens ont des traits relativement humanoïdes, à l'exception de leur peau blafarde et d'ailes membraneuses qui leur permettent de planer. Ils sont très forts et rapides, malgré leur apparence et ont un haut sens de la justice et de la fraternité. Ils sont également télépathes et peuvent donc facilement trouver leur cible, où qu'elle se cache. Pour cette mission Kurono se retrouvera seul face à eux. Ils seront tous tués lors de la mission sauf un, qui parviendra à usurper la peau d'un des élèves du lycée de Kurono, où il fera un véritable carnage afin de venger ses frères. Kurono l'achèvera finalement.

Alien-Kappe 
Il s'agit d'un petit bonhomme avec un petit chapeau d'apparence (et de comportement) tout d'abord inoffensifs. Le vrai danger provient de ses « animaux de compagnie », qu'il convoque, lorsqu'il se sent en danger : des dinosaures ! Il y en a plusieurs types : 
 des tricératops, très forts et rapides, capables de se mettre sur leurs pattes arrière et de continuer le combat tels des boxeurs. On en a vu trois. Izumi en tue un et les autres sont tués par un tyrannosaure.
 des vélociraptors très rapides et agiles mais qui ont une faiblesse au niveau de cou, ce qui les rend faciles à tuer. Il y en a une trentaine. Les Gantzers les tuent tous.
 Des tyrannosaures, dignes de leurs ancêtres, ils peuvent en plus de cela lancer des boules de feu et sont assez endurants pour survivre avec une partie de la face arrachée. La plupart sont éliminés par Kurono et le grand-père.
 Un brachiosaure bébé, très rapide et possédant son cerveau dans son ventre (le décapiter ne sert donc à rien), il se bat avec sa queue et son cou, comme des fouets. Le grand-père et Kurono lui règle son compte.
 Un brachiosaure adulte, grand comme son homologue préhistorique. Il dispose d'une tête dotée d'une lame qu'il balance telle une hache. Malgré sa taille, il est très rapide. Le grand-père, Izumi puis Kurono lui portent trois coups qui l'achèvent.

Le Kappe Alien lui-même dispose de trois formes. La première est inoffensive et des personnes normales peuvent le mettre au tapis sans difficultés. Il peut grandir et devenir plus fort, Kaze est toutefois un peu plus fort que lui (ce qui montre une forte évolution quand on sait que Kaze est plutôt costaud). Enfin, sa dernière forme est très grande (quelques mètres de haut). Il ne peut plus raisonnablement être combattu au corps à corps, Izumi le tranche alors en deux avec l'épée.

Alien-Anneaux 
Il s'agit de huit guerriers géants montés sur chevaux et maniant d'imposantes lances. Ils sont très inspirés par les Nazgûl du Seigneur des anneaux. Les Gantzers n'en font qu'une bouchée.

Alien-Tae 
C'est en fait Tae Kojima, la petite-amie de Kurono, qui ayant fait des photos de Gantzers devient une de ses cibles. Sa chasse divise les Gantzers, entre ceux ralliés derrière Kurono (le grand-père, Reika, Sakurai, Sakata, Kaze) et ceux décidés à la tuer menés par Izumi (Inaba, les violeurs). Malgré la ténacité de Kurono, Tae est tuée par Izumi.

Cette mission permet une nouvelle fois de voir l'humour / la cruauté de Gantz. En effet, Tae rapporte 30 points à Izumi. Or, lors de la mission précédente Kurono était arrivé à 78 points. Si celui-ci avait eu le courage de tuer lui-même sa petite amie, il aurait pu la ressusciter quelques minutes plus tard.

Alien-Oni 
Très différents des autres, les Oni sont capables d'emprunter une apparence humaine et deviennent à la fin visible par les autres humains. De plus, ils connaissent les Gantzers et savent entre autres comment marchent leurs armes et comment désarmer la combinaison, ce qui en fait des ennemis mortels. Il y en a une multitude et quatre boss : 
 L'Oni basique a une forme humaine et une autre plus ignoble où il ressemble à un mélange d'humain et de pieuvre. Leur nombre est tel que tous les Gantzers sont vite encerclés par ces créatures. Ils finissent néanmoins par tous mourir des mains des différents Gantzers. Ils sont capables entre autres de cracher un acide qui détruit même la combinaison des Gantzers.
 L'Oni de Feu, comme son nom l'indique est un pyrokinésiste. Il peut créer de monstrueuses boules de feu et se téléporter dans n'importe quel endroit où il y a des flammes. Il tue Sakurai mais est éliminé par Sakata.
 L'Oni de Pierre est un guerrier de force pure, capable de transformer sa peau en roche. Il est très fort, rapide et agile, sans doute pas assez puisque Kaze lui règle son compte.
 L'Oni Métamorphe est capable de changer d'apparence, pouvant même imiter des formes non-humaines, mais animales. Il ne peut diminuer sa taille générale et ne peut donc pas devenir trop petit ni trop gros. Il peut également rentrer dans des corps pour les faire exploser de l'intérieur et il semble peu réceptif aux dégâts causés par le X-Gun, sauf si une trop grosse salve l'atteint (il peut encaisser un ou deux coups simultanément, mais passé trois ou quatre, cela fait trop). Reika lui oppose une résistance exemplaire, mais c'est finalement Kurono qui le tranche en deux.
 Le Boss Oni est encore un des Aliens le plus puissant vu à ce jour (plus de 80 points sans doute). Ultra-rapide, puissant et résistant, il peut également déclencher des mini-tornades et foudroyer ses adversaires avec ses paumes de mains. Il met hors d'état de nuire absolument tous les Gantzers, même Izumi ne lui offre qu'une maigre opposition. Mais finalement, affaibli par Sakata et Kaze (qu'il blesse gravement toutefois), il est tué par un coup porté en duo par Kurono et Izumi, ce dernier lui explosant finalement sa tête coupée d'un coup de X-Rifle.

Alien-Nurarihyon 
Ces monstres marquent l'entrée de l'équipe dans la deuxième phase de jeu, qui se déroule cette fois à Osaka, où l'équipe de Tokyo rencontre donc une nouvelle équipe. La profusion impressionnante de Gantzers entraine bien entendu une profusion d'ennemis. On pense que Gantz a fait collaborer les deux groupes pour faire un nouveau « brassage ». En effet, même si la team Osaka est nettement plus nombreuse et puissante (plusieurs vainqueurs des 100 points et même plusieurs fois dans le tas), les Aliens semblent d'une puissance inimaginable, même selon leur propre standard. La présence de trois ennemis au-delà de 60 points est tout simplement jamais vu (même pour eux, ils prennent le Tengu et le Renard pour des 100 points).

Il y a donc tout d'abord une pléthore de petits démons (yōkai), ne valant souvent que moins de 10 points, il y en a cependant tellement (une grosse centaine), que cela vaut finalement la chandelle de les affronter par masse. Ensuite viennent des monstres habillés en kimono traditionnel. Leur visage est généralement crispé tel un masque de nô. Ils sont beaucoup plus forts mais moins nombreux, la plupart se battent à mains nues, d'autres au katana, arme avec laquelle certains ont prouvé être plus que doués (rivalisant sans problème avec de bons Gantzers et même avec Hikawa, qui se trouve quand même pouvoir en prendre deux en même temps).

Après cela, vient une multitude d'énormes monstres mesurant plusieurs mètres de haut (généralement entre six et dix mètres) et qui ont des apparences et des pouvoirs divers, mais dont la taille excessive se révèle être presque un désavantage. Ils sont mis en pièces par les meneurs d'Osaka, Kato et Kaze en abattent un chacun.

Enfin, il y a trois Boss (ou considérés comme tels par les vétérans) : Le premier vaut 68 points et ressemble à un prêtre shintoïste avec une tête de renard (Inugami), le second qui vaut 71 est un massif Tengu, le dernier, le fameux Nurarihyon vaut 100 points, ce qui en fait l'adversaire dont la mort est le plus hautement récompensé de Gantz et ce depuis le début du manga.

Les deux Boss intermédiaires sont très puissants, ils peuvent voler, sont capables de tuer plusieurs personnes d'un coup et à mains nues et sont bien sûr très rapides et endurants. L'équipe d'Osaka aura quelques difficultés à les battre, les H-Gun étant moins efficace qu'à l'ordinaire (plusieurs coups successifs les affaiblissent sans les tuer pour de bon). Finalement, le Tengu est mis en pièce à coup de X-gun avant d'être décapité avec un coup de X-rifle, le renard est lui décapité à l'épée. Les deux démons mettront quand même un vétéran d'Osaka au tapis.

Le Nurarihyon enfin a d'extraordinaires capacités de métamorphose, un peu comme l'Oni-métamorphe. Il peut donc devenir un petit vieillard très rapide et agile, une petite fille nue, une femme plus âgée mais tout aussi nue, un agglomérat de femmes, qui crée un être féminin de plusieurs mètres de haut (dans le style d'Arcimboldo) et un grand homme chauve et nu, capable de désintégrer ce qu'il voit (un peu comme Cyclope des X-Men en fait). Sa dernière forme est la plus terrible, elle ressemble à un immense humanoïde, dont le crane ressemble à celui d'un cervidés. Il a quatre bras plus des tentacules, il a également une longue queue pointue. Il est capable de contrecarrer l'invisibilité et dispose de larges pouvoirs psychiques (un peu comme Sakata et Sakurai mais en plus puissants). Il semble invincible, aucune des armes ne marche contre lui, s'il est atteint, il peut se régénérer lentement, ou simplement changer de forme (lorsque les Gantzeurs tranchent sa forme d'homme nu en quatre, il devient quatre petits vieux, qui ensuite fusionnent en un seul). Il copie également la combinaison de Oka, le plus fort des Gantzers de Osaka, et il se transformera également en "bombe a fragmentation humaine", arrachant le bras de Takeshi, ce qui poussera Kaze à l'affronter en un contre un lorsque Oka sera parti, jugeant cet affrontement trop risqué. Sa forme ultime présente les caractéristiques d'un humain massif qu'on aurait écorché vif, et à qui on aurait greffé tout un arsenal de griffes et de piques dans le dos. C'est sous cette forme qu'il s'enfuira pour aller retrouver Oka afin de combattre un adversaire puissant.
Cependant le combat final entre le Nurarhiyon et Oka ne sera jamais montré, la seule chose certaine, c'est que quelques minutes après sa disparition, le Démon est revenu avec le haut du corps de sa cible entre les mains.
Il sera finalement vaincu grâce à la combinaison des efforts de tous les Gantzers restants, en particulier Katô, qui servira d'appât pour le Boss, afin que les autres le descendent tous en même temps, l'empêchant ainsi de se régénérer (Katô aura d'ailleurs l'occasion d'entamer un léger dialogue avec le Démon, en demandant pourquoi toutes ces missions sanglantes doivent avoir lieu, ce à quoi le Boss rétorque que c'est la volonté "d'un Dieu".).
Avant de mourir il détruira Anzu de la Osaka Team grâce à une sorte de vision laser, qui s'était interposée pour sauver Katô, dont elle est amoureuse.
Il parviendra aussi à désintégrer les jambes de Katô, mais Hikawa arrivera à temps et aidera les Gantzers à vaincre le Boss, juste avant que Katô ne l'achève à coup de H-Gun.

Un Gyūki géant apparait également sur la fin de la mission.

Tous ces monstres s'inspirent de véritables créatures du folklore japonais.

Tout comme la mission précédente, les monstres sont vus par les passants et les attaquent parfois.

Mission "Italie" 
Dès le début de la mission rien ne va. Gantz n'affiche pas d'informations sur la cible (langage unicode), de plus cette mission est planétaire on peut voir de nombreuses teams (France, Allemagne, Italie, Japon, Chine, États-Unis). Au moment de l'arrivée de la TT en Italie, on voit de nombreux cadavres (dont un ayant la mecha combinaison). Les aliens sont des statues de tout type (contemporain, moderne, abstraits) bien qu'ils ont l'air faibles il n'en est rien. La combinaison ne résiste pas aux attaques, les katanas se brisent à leurs contact, seul les guns (X, Xlong, H, Y ?) ont l'air de fonctionner. Le boss est une immense statue d'un ange mesurant plusieurs mètres de haut.

Spoil 294: Alors que Keï commence à attaquer le boss, Gantz téléporte déjà toute la team sauf Keï, sans aucune raison apparente. Peut être pour un replis général face à la puissance du dernier boss, ou à cause de la fin du Katastrophe counter.

Personnage de manga
Gantz